Перша Ліга Туреччини 1999—2000  — 42-й сезон чемпіонату Туреччини з футболу. Титул вчетверте поспіль здобув Галатасарай.

Учасники

Турнірна таблиця 

  
 

  

Примітки: 
1. Клуб Антальяспор взяв участь у Кубку УЄФА 2000—2001 як фіналіст Кубка Туреччини 1999—2000.

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Суперліга Туреччини на soccerway 
 Суперліга Туреччини на rsssf 

1999-2000
Туреччина
Туреччина
1999 у турецькому спорті
2000 у турецькому спорті